Титон ():

Топонимы 
 Титон — населённый пункт в штате Айдахо.
 Титон — горный хребет в США.
 Титон — река в штате Айдахо.
 Титон — река в штате Монтана.

Фамилия 
 Титон, Альфред (1914—1996) — американский юрист, адвокат, судья, правозащитник и филантроп.
 Титон, Гленн (Гирираджа Свами; род. 1947) — кришнаитский гуру, сын Альфреда Титона.

Прочее 
 Титон — герой древнегреческой мифологии.
 (6998) Титон — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты. 
 Титон (округ)

См. также 
 Титонский ярус
 Гранд-Титон

